Four Ashes est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Four Ashes, hameau du Buckinghamshire
Four Ashes, village du Staffordshire

Voir aussi

Homonymie de toponyme